Een gemeentefonds herverdeelt belastinginkomsten over gemeenten door een hogere overheid. Zie specifieke artikels:

 Gemeentefonds (Nederland)
 Gemeentefonds (België), geregionaliseerd sinds 1989 naar een Vlaams, Brussels en Waals gemeentefonds